Деми́довский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Смоленской области России.

Административный центр — город Демидов.

География 
Район расположен на северо-западе области. Граничит на севере с Тверской областью, на северо-западе с Велижским районом, на юго-западе и западе с Руднянским районом, на юге со Смоленским районом, на востоке с Духовщинским районом Смоленской области. 

В юго-восточной части района находится окраина Духовщинской возвышенности. В северо-восточной части — Ельшанско-Свитская низина. По территории района протекает несколько рек: Каспля, Вятша, Половья, Борожанка, Ельша, Ольша. На территории также много озёр: Сапшо, Дго, Баклановское, Рытое, Петровское (Лососно), Чистик, Лошамье, Мутное, Дивинское, Акатовское, Щучье. 

Почвы в районе песчано-суглинистые дерново-слабо- и среднеподзолистые, в понижениях фон составляют полуболотные дерново-подзолисто-глеевые, торфяно-подзолисто-глеевые и торфяные. Леса занимают 58,4 % территории.

История 
Демидов (до 1918 года Поречье) — город, расположенный в 98 км к северу от Смоленска, на месте слияния рек Каспля и Гобза, где в IX—XI веках проходила северная ветвь пути «из варяг в греки». Позднее, в ХII-XIV веках — водный путь в прибалтийские города. Первое письменное сообщение о сельском поселении Поречье («место у реки») относится к XV веку[2]. В 1609 году упоминается как центр Поречского стана в росписи боярина Шеина о сборе даточных людей.

В 1723 году по Указу Петра 1 в селе Поречье была основана Поречская пристань. До 1763 года здесь существовал монетный двор.

В 1776 году по Указу императрицы Екатерины II дворцовому селу Поречье был присвоен статус города и уездного центра. В его честь был учрежден герб. Изображенная на гербе серебряная река со стрелой вдоль течения символизирует движение грузов: Поречье издавна снабжало самыми разными грузами северо-западные земли, Прибалтику.

20 декабря 1918 года Поречский уезд был переименован в Демидовский. Демидовский район был окончательно образован в 1929 году на территории бывших Демидовского и Духовщинского уездов Смоленской губернии.

25 марта 1961 года к Демидовскому району был присоединён Слободской район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Демидов и пгт Пржевальское) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 6 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 6 сельских поселений:

Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года были упразднены сельские поселения: Баклановское, Воробьёвское, Закустищенское и Карцевское сельские поселения (все их населённые пункты включены в Заборьевское сельское поселение), а также Бородинское, Дубровское, Жичицкое, Закрутское, Пересудовское, Полуяновское и Шаповское сельские поселения (все их населённые пункты включены в Титовщинское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Демидовском районе 233 населённых пункта, в том числе 2 городских населённых пункта (город Демидов и посёлок городского типа Пржевальское) и 231 сельский населённый пункт.
Упразднённые населенные пункты:

 2001 г. - Галиски, Дегти, Дедово, Ельша, Замошье (Заборьевское с/п), Осипово, Старое Пригарино, Чёрная Грязь, Щеглы;
 2003 г. - Гаврюси, Горка, Городец (Борковский с/п), Дубье, Починок, Урганы, Харшава;
 2009 г. - Канава, Савенки.

Экономика и инвестиции 
Основными отраслями промышленного производства в районе являются сельское хозяйство, текстильное производство, производство пищевых продуктов.

Текстильное производство в районе представлено следующими предприятиями: ООО «Фабрика Шарм» (производство верхней трикотажной одежды), ООО «Форма» (производство спец. одежды), ООО «Новое Поречье» (производство бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий и их частей из любого текстильного материала, включая трикотажные и вязаные).

Пищевая промышленность представлена ПО «Хлебокомбинат», ЗАО «Демидовский завод минеральных вод» и Цех по переработке молока.

На территории муниципального образования «Демидовский район»  Смоленской области так же действует 2 предприятия лесного хозяйства (Демидовский филиал ОГУП «Смоленсклес»; Демидовское лесничество — филиал ОГКУ «Смолупрлес»), 1  предприятие строительства (ООО «БИС») и 9  сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств.

Инвестиции:

За 2018 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, и услуг собственными силами по чистому виду деятельности крупными организациями и субъектами среднего производства на сумму 264647 тыс. рублей (119,6% к 2017 г).

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям обрабатывающего производства составил 34752 тыс. руб., (133,1% к 2017 году).

За 2018 год в объем инвестиций в основной капитал составил 42448 тыс. руб., из них по малым предприятиям объем инвестиций – 10817 тыс. руб. (25,5%), по субъектам не относящихся к субъектам малого предпринимательства – 31631 тыс. руб. (74,5%).

По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (по крупным и средним предприятиям) основной объем инвестиций:

 17 282 тыс. руб. (54,6%) приходится на отрасль «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха».
 962 тыс. руб. (3%) приходится на отрасль «Водоснабжения; водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
 3 302 тыс. руб. (10,4%) приходится на отрасль «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов»
 786 тыс. руб.(2,5%) приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых»
 82 тыс. руб. (0,26%) приходится на отрасль «Транспортировка и хранение»
 4 710 тыс. руб. (14,9%) отрасль «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»
 2 079 тыс. руб. (6,6%) приходится на отрасль «Образование»:
 965 тыс. руб. (3 %) приходится на отрасль «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»
 553 тыс. руб.(1,7%) приходится на отрасль «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»
 910 тыс. руб. (2,9%) приходится на отрасль «Предоставление прочих видов услуг».

Наука, образование, культура и туризм 
В 2018 году сеть муниципальных образовательных учреждений состояла из 10 школ (из них – 4 имеют дошкольные группы), 4 детских садов, 2 домов детского творчества и 1 детско-юношеской спортивной школы.

Образовательные услуги в районе предоставляют 10 школ: 5 средних, 5 основных. Численность обучающихся в 2018 г. составила 1144 чел, выпускников – 46.

ВУЗов на территории Демидовского района нет.

На территории муниципального образования действует централизованная клубная система, объединяющая 11 сельских домов культуры. В 2018 году в учреждениях культуры клубного типа успешно работали 135 клубных формирования. Проведено 2727 мероприятий, которые посетили 174449 человек.

В числе наиболее значимых мероприятий, прошедших в 2018 году, следует отметить участие коллективов в следующих мероприятиях: в областном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Голоса XXI века», областном смотре-конкурсе детского и юношеского творчества «Радуга талантов», областном конкурсе профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений «Люблю свою профессию!», областном празднике «Играй и пой, гармонь Смоленская», областном конкурсе хоров и вокальных ансамблей «Поет село родное!», областном конкурсе ведущих игровых программ «Затея 2018».

В северной части Демидовского и частично Духовщинского района находится Национальный парк «Смоленское Поозерье». Территория парка обладает значительным потенциалом для развития туризма. Местные природные ландшафты уникальны, их яркая особенность — большая изрезанность береговой линии оврагами, покрытыми хвойными и лиственными лесами.
На территории парка чистота воды рек и своеобразный гидрологический режим способствуют развитию водного туризма и отдыха у воды. Особо популярны на территории парка  велотуризм и водный туризм, рыбалка, кемпинг, семейный отдых.

Транспорт 
По территории Демидовского района проходит 335,93 км дорог между населенными пунктами. Протяженность областных дорог, входящих в границы муниципального района составляет 350,56 км.

Протяженность дорог внутри населенных пунктов составляет 233,45 км.

Общая протяженность автомобильных дорог по городским и сельским поселениям муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  составляет 919,94 км.

По территории муниципального района проходит региональная трасса Р133 Ольша – Невель, соединяя между собой две большие трассы М1 «Беларусь» и автотрассу М20 «Псков». Общая протяженность трассы равна 209 км.[1]

Общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси.
С автовокзала города автобусы отправляются в Смоленск, Великие Луки, Касплю, Велиж, Усвяты, Глазуново.

Достопримечательности 
 Национальный парк «Смоленское поозерье»;
 Памятник Юрию Никулину;
 Дом-усадьба Юрия Никулина;
 Собор Успения Пресвятой Богородицы;
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы;
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы;
 Демидовский историко-краеведческий музей;
 Мемориальный комплекс «Журавли»;
 «Поле памяти, поле скорби». Первые захоронения останков советских солдат, найденные поисковыми отрядами «Долг» и «Феникс»;
 Обелиск на центральной площади советским воинам, освободившим город от немецко-фашистских захватчиков 21 сентября 1943 года;
 Танк Т-34 на западной окраине города. Поставлен в честь воинов 43-й армии, освободившей 21 сентября 1943 года г. Демидов от немецко-фашистских захватчиков;
 Памятник советским патриотам, зверски замученным и расстрелянным немецко-фашистскими оккупантами в 1941—1943 годах

Люди связанные с районом

Известные личности 
  Ковалёв, Александр Устинович — полный кавалер Ордена Славы (село Заборье)

Герои Советского Союза 
  Борисов, Николай Борисович (деревня Чёрная Грязь)
  Гусев, Иван Андреевич (село Луги)
  Киселёв, Николай Давыдович (деревня Кармановка)
  Кондратенко, Петр Егорович (деревня Ожогино)
  Кузнецов, Дмитрий Игнатьевич (деревня Варнавино)
  Кулешов, Иван Захарович (деревня Андреево)
  Хренов, Пётр Дмитриевич (деревня Сырицы)

Герои Социалистического Труда 
  Аверьянов, Иван Фёдорович (деревня Кисляки)
  Артюхов, Николай Иванович (деревня Манихи)
  Бурлаков, Иван Ефимович (деревня Хутынцы)
  Кревин, Валерий Петрович (деревня Заборье)
  Никулин, Юрий Владимирович (город Демидов)
  Софонова, Зоя Федоровна (деревня Зальнево)
  Терехов, Виктор Никитович (деревня Жуковщина)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации Демидовского района
 Памятники архитектуры Демидовского района
 Энциклопедия Смоленской области
 Исторические очерки